Per Chiesa di Santa Caterina (Genova) si può intendere:

 Chiesa di Santa Caterina in Begato, edificio religioso nel quartiere di Rivarolo
 Chiesa di Santa Caterina da Genova, edificio religioso nel quartiere di Oregina
 Chiesa di Santa Caterina, altro nome con cui è conosciuta la chiesa della Santissima Annunziata di Portoria